Delgado puede hacer referencia a:

Adjetivo 
 Una persona que tiene delgadez, lo opuesto a obesidad.

Divisiones administrativas 
 Delgado, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Delgado, municipio de El Salvador;
 Cabo Delgado, provincia de Mozambique.

Apellido 
 Delgado (apellido), apellido de origen español.